Феликс Михайлов:
 Михайлов, Феликс Валерьевич (род. 1967) — российский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, педагог.
 Михайлов, Феликс Трофимович (1930—2006) — советский и российский психолог, философ, педагог, телеведущий.